BiH:
 Crvica (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Crvica (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica

Srbija:
 Cerje, naselje u općini Bajina Bašta